Новороднико́вский — хутор в Кочубеевском районе (муниципальном округе) Ставропольского края России.

До 16 марта 2020 года входил в состав муниципального образования «Сельское поселение Новодеревенский сельсовет».

География 
Расстояние до краевого центра: 59 км.

Расстояние до районного центра: 21 км.

На восточной окраине хутора расположено общественное открытое кладбище площадью 3000 м².

История 
Хутор Литвина (Литвиновский) основана в 1897 году. В 1927 году получил современное название.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения преобладают русские (86 %).

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Кочубеевского района